Фигари:

 Фигари — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.
 Фигари — кантон во Франции, находится в регионе Корсика, департамент Южная Корсика.
 Фигари, Педро (1861—1938) — уругвайский художник, адвокат, политик, журналист. философ и писатель.